Лас Милпиљас има више значења:

 Лас Милпиљас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Милпиљас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Милпиљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику